! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 174001–174100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 174101–174200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 174201–174300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 174301–174400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 174401–174500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 174501–174600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 174601–174700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 174701–174800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 174801–174900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 174901–175000 [ editare]

Lista planetelor minore (174001-175000)